Мику́лкин Нос — топоним в России. Распространён на территории Ненецкого автономного округа Архангельской области.

 Микулкин, Микулкин Нос — мыс полуострова Канин Чёшской губы Баренцева моря.
 Мыс Микулкин — полярная станция у мыса Микулкин Нос.
 Микулкин Нос — упразднённый посёлок на полуострове Канин.